К2 або К-2:

 K2 — гора в Пакистані, висота становить 8 611 метрів над рівнем моря.
 К2 — український телеканал.
 К-2 — крейсерський радянський підводний човен періоду Другої світової війни типу «Крейсерська».
 К-2 — радянський пасажирський літак, розроблений Калініним в 1920-х.
 К-2 — безпілотний літальний апарат.
 Tatra K2 — зчленований трамвайний вагон виробництва CKD.
 Daewoo K2 — південнокорейський автомат, створений компанією Daewoo.
 K2 Black Panther — основний бойовий танк Південної Кореї
 K2 — італійський телеканал
 K2 Sports — американська компанія, що виробляє спортивний інвентар.
 К2 — кінофільм.